Acrophialophora — рід грибів. Назва вперше опублікована 1961 року.

Класифікація 
До роду Acrophialophora відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Edward, J.C. 1961. A new genus of the Moniliaceae. Mycologia. 51(6):781-786 - P.784

Роди грибів